Jean-Pierre Stirbois (1945-1988), homme politique français. Marié à Marie-France Stirbois.
 Marie-France Stirbois (1944-2006), née Marie-France Charles, femme politique française.